Daniel Genalo (Nova Iorque, Nova Iorque) é um actor, director de televisão, dançarino, modelo, designer, designer industrial, artista visual e escritor norte-americano. Ele é conhecido por trabalhar nos filmes Nocturnal After Hours, The Human War, No Code of Conduct e Bilingual. Genalo nasceu no Midwest, filho de um professor de engenharia e de uma Pesquisadora Social e Psicológica. Ele mostrou sinais de talento através da poesia, escrita e desenho.

Filmografia

Ligações externas

Naturais de Nova Iorque (cidade)
Atores dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Dançarinos dos Estados Unidos
Alunos da Universidade do Estado do Arizona